

Geografia
 Cone – antica città della Frigia, oggi in Turchia
 Cône – fiume, affluente del Don, nel dipartimento della Loira Atlantica, in Francia
 Cone – monte della Groenlandia
 Cone – isola dell'Alaska, negli Stati Uniti d'America
 Cone – cittadina non incorporata della contea di Crosby in Texas, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Carin Alice Cone (1940) – ex nuotatrice statunitense
 David Cone (1963) – giocatore di baseball statunitense
 Frederick Preston Cone (1871-1948) – politico statunitense
 James Cone (1936-2018) – teologo statunitense
 Kevin Cone (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Malcolm Cone, noto come Mac Cone (1952) – cavaliere canadese

Altro
 Cone – client di posta elettronica
 Diocesi di Cone – diocesi del patriarcato di Costantinopoli